Gerald Kaufman peut désigner :

 Gerald Kaufman (1930-2017), homme politique britannique ;
 Gerald Kaufman (1932-), homme politique américain.